Associació per als Esports i la Tecnologia (del seu nom en alemany Gesellschaft für Sport und Technik), organització estatal per a conduir el lleure, de la República Democràtica Alemanya
 Hitachi GST (de l'acrònim en anglès Global Storage Technologies), empresa subministradora de discs durs filial de Western Digital, dels Estats Units
 GST Computer Systems (de l'acrònim en anglès GreenSTreet), empresa informàtica amb seu a Cambridge, al Regne Unit
 Impost sobre el valor afegit (del seu nom en anglès Goods and Services Tax), impost indirecte que grava el consum
 GST Catalina (de l'acrònim en rus ГидроСамолёт Транспортный, transliterat GidroSamoliot Transportnii), hidroavió de disseny estatunidenc fabricat a la Unió Soviètica
 Vision GST (de l'acrònim en anglès Grand Sports Tourer), model d'automòbil fabricat per Mercedes-Benz
 GStreamer, entorn de treball multimèdia lliure multiplataforma
 Teoria general de sistemes (del seu nom en anglès General Systems Theory), teoria interdisciplinària que aborda la realitat com un conjunt de sistemes
 Temps sideri de Greenwich (del seu nom en anglès Greenwich Sidereal Time), valor del temps sideri en el meridià de Greenwich
 Hora del sistema Galileo (del seu nom en anglès Galileo System Time), mesura del temps utilitzada pel sistema Galileo per a la navegació per satèl·lit
 Glutatió-S-transferasa, transferasa que catalitza les reaccions del glutatió
 GST també és el codi de la UCI del Team Gerolsteiner, equip ciclista d'Alemanya
 Gst també és l'abreviatura de la gerstleyita, mineral de la classe dels sulfurs